Bârna, gemeente in Roemenië
Bearna (Engels: Barna), plaats in Ierland